Гран-при Сан-Марино 2001 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари, в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 15 апреля 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:25,524
 Первая победа Ральфа Шумахера (предыдущая первая победа — Рубенс Баррикелло, Гран-при Германии 2000 года, следующая первая победа — Хуан Пабло Монтойя, Гран-при Италии 2001 года)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино